Kapucijnenplein, een plein in Brugge
 Kapucijnenplein, een plein in Tienen
 Place des Capucins, een plein in Lyon